A 2020-as ADAC német TCR-bajnokság a széria ötödik idénye volt. A szezon eredetileg április 26-án indult volna a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és október 4-én ért volna véget a Sachsenringen, azonban a koronavírus-járvány miatt a versenynaptár összetétele jelentősen megváltozott. Ennek következtében a szezon augusztus 2-án indult el az EuroSpeedway Lausitz aszfaltcsíkján és november 8-án ért véget Oscherslebenben. 

A címvédő Max Hesse volt, aki karrierjét az NLS-szériában folytatta, így nem védte meg bajnoki címét. A bajnokságot Antti Buri nyerte meg.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzések:
 A pole-pozíciót eredetileg Michelisz Norbert szerezte meg, aki vendégversenyzőként vett részt a versenyhétvégén.
 A leggyorsabb kört eredetileg Michelisz Norbert futotta meg, aki vendégversenyzőként vett részt a versenyhétvégén.
 A győzelmet eredetileg Michelisz Norbert szerezte meg, aki vendégversenyzőként vett részt a versenyhétvégén.
  A leggyorsabb kört eredetileg Sandro Soubek futotta meg, aki vendégversenyzőként vett részt a versenyhétvégén.

Versenyzők 
Pontrendszer

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

Németország
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események